Le championnat de première division de volley-ball masculin des Îles Féroé appelé, Eik-ligan, est la plus importante compétition nationale organisé par la Fédération des îles Féroé de volley-ball (Flogbóltssamband Føroya, FBF), il a été créé en 1969.

Historique

Palmarès

Équipes Saison 2011-2012 
SÍ Sørvagur
ÍF Fuglafjørður
Mjølnir Klaksvík
Fleyr Tórshavn
TB Tvøroyri

Liens internes 
 Championnat des îles Féroé de volley-ball féminin

Liens externes 
  Résultats du championnat

Volley-ball aux îles Féroé